Vehkajärvi kan syfta på:

Finland
Vehkajärvi (sjö i Birkaland),  (2,65 km²)
Vehkajärvi (sjö, lat 61,48, long 24,88),  (26,08 km²)
Vehkajärvi (sjö i Södra Karelen),  (2,44 km²)
Vehkajärvi (sjö, lat 61,05, long 23,25), 
Vehkajärvi (sjö i Mäntyharju, Södra Savolax, Finland),  (2,46 km²)
Vehkajärvi (sjö i Kymmenedalen),  (64,4 ha)
Vehkajärvi (sjö i Södra Savolax),  (6,9 ha)

Sverige
Vehkajärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (10,7 ha)